Lycia hanoviensis är en fjärilsart som beskrevs av Richard Heymons 1891. Lycia hanoviensis ingår i släktet Lycia och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
hanoviensis